Sibylline et le chapeau magique est le  de la série de bande dessinée Sibylline de Raymond Macherot. L'ouvrage est publié en 1983.

Synopsis

Personnages principaux

Lien externe 

Album de Sibylline
Album de bande dessinée sorti en 1983
Album Dupuis